Volos lahko pomeni:

 Volos ali Veles (bog), slovansko predkrščansko božanstvo
 Volos, Grčija, mesto v grški Tesaliji